Sénac ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Sénac im Département Hautes-Pyrénées

Sénac oder de Sénac ist der Familienname folgender Personen:
Didier Sénac (* 1958), französischer Fußballer
Guy Sénac (* 1933), französischer Fußballer
Jean Sénac (1926–1973), algerischer Dichter
Jean-Baptiste Sénac, auch de Sénac (1693–1770), französischer Mediziner
Jean-Charles Sénac (* 1985), französischer Radsportler
Louis Jarente de Sénac d'Orgeval, Bischof im Département Loiret
Philippe Sénac, französischer Mediävist

Siehe auch:
 SENAC